Das Dameneinzel der Australian Open 2022 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger war Naomi Ōsaka, die in der dritten Runde gegen Amanda Anisimova mit 6:4, 3:6, 6:75 verlor und hierdurch in der Weltrangliste von Platz 14 auf 85 abrutschte.

Gewonnen hat das Turnier die Weltranglistenerste Ashleigh Barty. Sie bezwang Danielle Collins in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:62. Es war der erste Titelgewinn einer Australierin seit 44 Jahren, als 1978 Chris O’Neil den Titel holte. Für Collins war es das erste Grand-Slam-Finale. Sie verbesserte sich in der Weltrangliste um 20 Plätze auf den 10 Platz und wurde am folgenden Montag erstmals unter den 10 besten Spielerinnen geführt.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open für die Damen fand vom 10. bis 14. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2022